I comuni della Serbia sono la suddivisione di secondo livello del Paese e sono pari a 168, esclusi i comuni del Kosovo.

Nel conteggio sono inclusi:
i 17 comuni costitutivi della Città di Belgrado, costitutiva, a sua volta, di un distretto a sé stante;
i 2 comuni costitutivi di Grad Novi Sad (Novi Sad, Petrovaradin);
i 5 comuni costitutivi di Grad Niš (Medijana, Palilula, Pantelej, Crveni Krst, Niška Banja);
i 2 comuni costitutivi di Grad Vranje (Vranje, Vranjska Banja);
i 2 comuni costitutivi di Grad Požarevac (Požarevac, Kostolac);

mentre ne sono escluse le città costituite dai predetti comuni.

I dati relativi alla popolazione si riferiscono al censimento generale del 2011.

Lista

Voci correlate 
Città della Serbia
Comuni del Kosovo

Fonti 
Censimento generale 2011

Suddivisioni della Serbia